Fallani ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardo Fallani (1750–1805), italienischer Architekt und Ingenieur
 Giovanni Fallani (1910–1985), italienischer Geistlicher, Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche
 Giuseppe Fallani (1859–1915), italienischer Bildhauer und Dekorateur
 Mario Fallani (1934–2014), italienischer Maler

Siehe auch:
 Galleria Fallani, familiengeführtes römisches Unternehmen des Kunsthandels